Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Arkansas 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrici Mary Lou Daniels e Robin White che hanno battuto in finale Lea Antonoplis e Barbara Gerken 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Mary Lou Daniels /  Robin White (Campionesse)
 Leila Meskhi /  Svetlana Černeva (quarti di finale)

 Lea Antonoplis /  Barbara Gerken (finale)
 Larisa Neiland /  Nataša Zvereva (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Arkansas 1987